El nombre de Iglesia de San Jacinto es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor (advocación o patrocinio) de algún santo llamado Jacinto.

  en España 
Iglesia de San Jacinto (Sevilla)
Iglesia de San Jacinto (Macharaviaya)

  en Polonia 
Iglesia de San Jacinto (Varsovia)

  en Uruguay 
Iglesia de San Jacinto (San Jacinto)

  en Venezuela 
Iglesia de San Jacinto (Caracas)

  en México 
Iglesia de San Jacinto (México)